Города Замбии () — список наиболее крупных населённых пунктов Замбии. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Замбии есть 73 города с численностью населения более 1600 человек.

Список городов Замбии

Другие города 

 Гвембе
 Итежи-тежи
 Казунгула
 Калабо
 Кашикиши
 Мкуши
 Мпика
 Нчеленге
 Пемба
 Сешеке
 Солвези
 Чиенги
 Чинсали

Примечания

Ссылки 

 
Замбия
Списки:Замбия